Дэ́ниел Майкл (Дэ́нни) Де Ви́то-мла́дший (; род. , Нептьюн, Нью-Джерси) — американский актёр, режиссёр, продюсер. Номинант на премию «Оскар» за фильм «Эрин Брокович».

Биография 
Родился 17 ноября 1944 года в семье италоамериканцев. Дэнни был младшим ребёнком в семье — у него было две старших сестры. Окончил Американскую академию драматического искусства в 1966 году, после чего несколько лет работал в театре в Коннектикуте.

Дебют Де Вито в кино состоялся в 1970 году в драме «Хрупкие мечты». В 1975 году Де Вито сыграл пациента психбольницы в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».

Приобрел широкую известность, сыграв одну из ярчайших центральных ролей в телесериале «Такси» — роль диспетчера службы такси Луи Де Пальмы, за которую получил премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Всемирная известность пришла к нему после исполнения роли коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Помимо этого, Де Вито известен по роли Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» и доктора Ларри Арбогаста в фильме «Джуниор».

После выхода анимационной ленты «Лоракс» в 2012 году стал первым актёром анимационного кино, озвучившим роль на нескольких языках (английском, русском, испанском, итальянском и немецком).

Прилетал 6 марта 2012 года в Москву, чтобы лично представить мультфильм «Лоракс».

В 2014 году снялся в клипе популярного британского бой-бенда One Direction — Steal My Girl.

Личная жизнь 
С 1982 состоит в браке с актрисой Реей Перлман, у них трое детей. Пара в 2012 году разъехалась и стала жить раздельно, но в марте 2013 года опять воссоединилась.

В 2011 году Де Вито получил звезду на Голливудской аллее славы за вклад в развитие телевидения.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Голливудская «Аллея славы»
Киноактёры США